est la formule brute de plusieurs isomères.

 4-méthylacétophénone, numéro CAS 
 chavicol, numéro CAS 
 phénylacétone, numéro CAS 
 propiophénone, numéro CAS 
 alcool cinnamylique, numéro CAS